Nanggerang (Cigalontang), een plaats in Indonesië
Nanggerang (Kramatmulya), een plaats in Indonesië
Nanggerang (Ciambar), een plaats in Indonesië
Nanggerang (Tanjungsari), een plaats in Indonesië
Nanggerang (Cililin), een plaats in Indonesië
Nanggerang (Tajur Halang), een plaats in Indonesië
Nanggerang (Leuwimunding), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing